FC Fredericia is een Deense voetbalclub uit Fredericia, een stad in het midden van het land. De fusieclub heeft rood en wit als traditionele kleuren.

Geschiedenis 
De club ontstond in 1991 na een fusie tussen Fredericia fF en Fredericia KFUM (opgericht 30 augustus 1916). In 2003 besloot Fredericia fF zich terug te trekken uit het fusieproject zodat het dus nog enkel de afdeling van KFUM is, de naam FC Fredericia bleef wel behouden.

Eindklasseringen

|}

In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

Bekende (ex-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van FC Fredericia uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Jóan Símun Edmundsson degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FC Fredericia in totaal drie keer uit voor het Faeröerse nationale elftal.

Externe link 
 Officiële website

Fredericia
Sport in Fredericia